Volodymyr Priyomov () est un footballeur  ukrainien né le  à Odessa. Évoluant au poste de milieu de terrain, il joue actuellement avec le FC Oleksandria.

Biographie

Palmarès 
 Shakhtar Donetsk
 Champion d'Ukraine lors de la saison 2007-2008

 PFC Oleksandriïa
 Champion de deuxième division ukrainienne lors de la saison 2010-2011

 Persépolis
 Championnat d'Iran en 2017

Statistiques 
Le tableau ci-dessous récapitule les statistiques en match officiel de Volodymyr Priyomov :

Références

Liens externes 
 

Footballeur ukrainien
Joueur du Metalurh Donetsk
Joueur du Chakhtar Donetsk
Joueur du Tchornomorets Odessa
Joueur du Krylia Sovetov Samara
Joueur du Kryvbass Kryvy Rih
Joueur du Metalurh Zaporijjia
Naissance en janvier 1986
Naissance à Odessa
Naissance en RSS d'Ukraine